Екатерина Лопатина:
 Лопатина, Екатерина Андреевна (1908—1991) — звеньевая полеводческой бригады отделения «Кусты» свеклосовхоза «Михайловский», Герой Социалистического Труда.
 Лопатина, Екатерина Михайловна (1865—1935) — русская писательница.